Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2013-2014 è il sesto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2013-2014 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Questa è l'ultima stagione come 6º livello, dalla prossima scalerà al quinto grazie alla sparizione della Lega Pro Seconda Divisione, fermo restando che resterà sempre il 1º livello regionale.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2013-2014
 Eccellenza Basilicata 2013-2014
 Eccellenza Calabria 2013-2014
 Eccellenza Campania 2013-2014
 Eccellenza Emilia-Romagna 2013-2014
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2013-2014
 Eccellenza Lazio 2013-2014
 Eccellenza Liguria 2013-2014
 Eccellenza Lombardia 2013-2014
 Eccellenza Marche 2013-2014
 Eccellenza Molise 2013-2014
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2013-2014
 Eccellenza Puglia 2013-2014
 Eccellenza Sardegna 2013-2014
 Eccellenza Sicilia 2013-2014
 Eccellenza Toscana 2013-2014
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2013-2014
 Eccellenza Umbria 2013-2014
 Eccellenza Veneto 2013-2014

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: and. 25 maggio, rit. 1º giugno
Date finali: and. 8 giugno, rit. 15 giugno

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni